Název Chroustov má více míst:

 Chroustov (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Chroustov (Úhlejov) – část obce Úhlejov v okrese Jičín
 Chroustov (Třebenice) – část obce Třebenice v okrese Třebíč
 Chroustov (Bohdalov) – část obce Bohdalov v okres okrese Žďár nad Sázavou

 Chroustov (Švihovská vrchovina) (589,0 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, západně od Jarova v okrese Plzeň-jih
 Chroustov (Radim) – železniční zastávka a osada nedaleko od obce Chotutice v okrese Kolín
 Chroustov (Litostrov) – osada zaniklá v 17. století, která se nacházela na potoce Bobrava v Chroustovském údolí

Externí odkazy